78. mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w dniach 24–25 stycznia 1981 roku w Deventer, w Holandii. Zawodnicy startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 5000 m i 10000 m. Do biegu na 10000 m awansowała tylko najlepsza 16 po trzech dystansach. Mistrzem kontynentu został Norweg Amund Sjøbrend.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 30 łyżwiarzy z 12 krajów. Sklasyfikowanych zostało 29.

Wyniki 
 DSQ – zdyskwalifikowany, NC – nie zakwalifikował się, f – wywrócił się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na stronie www.SkateResults.com

Mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
1981 w sportach zimowych
1981 w Holandii
Łyżwiarstwo szybkie w Holandii
Sport w Deventer